Anton Codelli je lahko:

 Peter Anton Codelli - veletrgovec, zemljiški gospod, lastnik gospostva Kodeljevo (1660 - 1727)
 Jožef Anton II. Codelli - zemljiški gospod, lastnik gospostva Kodeljevo (1718 - 1795)
 Anton Codelli - ljubljanski župan (1753 - 1832)
 Anton Codelli - deželni glavar Kranjske († 1883)
 Anton Codelli - izumitelj (1875 - 1954)